Лебединец:

Топонимы

Белоруссия 
 Лебединец — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Лебединец — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Лебединец — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Персоналии 
 Лебединец, Владимир Никифорович (1929—1994) — советский и российский физик.
 Лебединец, Иван Вадимович (род. 1984) — российский хоккеист, тренер.
 Лебединец, Игорь Петрович — инженер, партийный деятель, политический деятель.
 Лебединец, Михаил Моисеевич (1889—1934) — член Всероссийского учредительного собрания, советский государственный деятель.

Другое 
 «Лебединец» — прежнее название футбольного клуба «Губкин» из одноимённого города.